Телимерки  — деревня в составе Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского района Республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии примерно 4 километра по прямой на юго-восток от районного центра села Теньгушево.

История
Известна с 1866 года, когда она была учтена как владельческая деревня Темниковского уезда Тамбовской губернии из 6 дворов, название по местному озеру.

Население 
Постоянное население составляло 123 человека (русские 96%) в 2002 году, 92 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Теньгушевского района